Тур Камеруна (),  —  шоссейная многодневная  велогонка,  проходящая  на территории Камеруна.  Впервые проведена в 1965 году, на регулярной основе проводится с 2003 года. Включена в календарь UCI Africa Tour,  имеет  категорию 2.2.

Победители

Рекорд побед

По странам

Примечания

Ссылки 

 
 
 
  
 Тур Камеруна (cyclingarchives.com)
 Тур Камеруна (cqranking.com)
 Тур Камеруна (procyclingstats.com)
 Тур Камеруна (memoire-du-cyclisme.eu)
UCI Africa Tour
Мероприятия, регулярно проводимые с 2003 года
Международные спортивные соревнования в Камеруне
Велогонки в Камеруне